Mussy ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 Mussy-la-Fosse, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Mussy-sous-Dun, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Mussy-sur-Seine, Gemeinde im Département Aube
 Mussy (Fluss), Nebenfluss des Sornin

Siehe auch
 Musy